Essential Mixes (álbum de Avril Lavigne)
Essential Mixes (álbum de Justin Timberlake)
Essential Mixes (álbum de Kylie Minogue)

Ver também

Desambiguações de música